Чемпионат Сан-Марино 2014—2015 (итал. Campionato Dilettanti 2014—2015) — 29-й сезон Чемпионата Сан-Марино по футболу.

15 любительских клубов разделены на 2 группы, по результатам турнира в которых играются матчи на выбывание. Поскольку стадионы не закреплены за клубами, место проведения матчей определяется местной футбольной федерацией.

Итоговые таблицы

Группа А 

Legenda:
      Лига чемпионов УЕФА 2015/2016
      Лига Европы УЕФА 2015/2016
      play-off

Группа В 

Legenda:
      Лига чемпионов УЕФА 2015/2016
      Лига Европы УЕФА 2015/2016
      play-off

Плей-офф 
 1 раунд (4 мая 2015)
 Тре Фиори 1-0 Доманьяно
 Ла Фиорита 3-1 Фаэтано

 2 раунд (8, 9 мая 2015)
 Доманьяно 0-2 Фаэтано
 Тре Фиори 0-1 Ла Фиорита

 3 раунд (11, 14 мая 2015)
 Фольгоре/Фальчано 2-1 Ювенес/Догана
 Фаэтано 0-0 (3-5 пен.)Тре Фиори

 4 раунд (16, 18 мая 2015)
 Ла Фиорита 1-2 Фольгоре/Фальчано
 Тре Фиори 0-3 Ювенес/Догана

 Полуфинал (23 мая 2015)
 Ювенес/Догана 0-0 (4-2 пен.) Ла Фиорита

 Финал (26 мая 2015)
 Фольгоре/Фальчано 3-1 Ювенес/Догана

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино 2014—2015 (оф.сайт УЕФА)
 Чемпионат Сан-Марино 2014—2015

2014/2015
2015 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2014 год в Сан-Марино